Martin Mijtens kan syfta på:

 Martin Mijtens den äldre
 Martin Mijtens den yngre